Pentax «P3» (другое название «P30») — малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, производившийся с 1985 до 1988 года в чёрном и тёмно-сером исполнении.

Особенности 
Pentax «P3» стала первой камерой Pentax без поддержки классического механического спускового тросика.

Основные характеристики 
 Режимы: M (ручной) и P (режим программной линии).

 Репетир диафрагмы.
 Блокировка экспозамера.
 Электронный затвор из металлических шторок с вертикальным ходом 1 — 1/1000 сек, В.
 Питание 2 x 1.5 Вольта (A76, SR44, LR44).
 Ручная протяжка плёнки и взвод затвора.
 Встроенный экспонометр.
 Автоспуск — 12 сек.
 Отображение выдержки в видоискателе.

Совместимость 

Как и любая другая камера Pentax оснащенная байонетом KA, «P3» может работать с любыми объективами Pentax. Необходимо лишь учесть тот факт, что существуют объективы рассчитанные для использования с APS-C-камерами. Такие объективы дадут сильнейшее виньетирование.

См. также 
Байонет KA

Ссылки 
  Описание, характеристики и фотографии Pentax «P3» на сайте Божидара Димитрова.
  Руководство пользователя.
  Service manual.

Плёночные зеркальные фотоаппараты Pentax
35-мм фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 1985 году